Příjmení Švandrlík nese více různých osobností:

 Jan Švandrlík (* 1994) – český basketbalista
 Jitka Švandrlíková (* 1971) – česká spisovatelka a básnířka
 Josef Švandrlík (1866–1917) – český malíř, stavitel a pedagog
 Miloslav Švandrlík (1932–2009) – český spisovatel a humorista
 Richard Švandrlík (1934–2016) – český historik